Hidalgo megye (Texas)
Hidalgo megye (Új-Mexikó)